De UEFA Super Cup 1977 bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijden vonden plaats tussen de winnaar van de Europacup I 1976/77, Liverpool FC, en de winnaar van de Europacup II 1976/77, Hamburger SV, op 22 november en 6 december 1977.

De eerste wedstrijd werd in het Volksparkstadion gespeeld en eindigde in een gelijkspel. Later eindigde de tweede wedstrijd, in Anfield, in een overwinning voor Liverpool FC. Zo sleepte Liverpool FC de eerste Europese Supercup uit de geschiedenis van de club in de wacht.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1976/77
Hamburger SV
Liverpool FC
Sportevenement in Hamburg
UEFA
UEFA